

Patronyme

 Paolo Ghiglione (1997-), footballeur italien ;
 Rodolphe Ghiglione (1941-1999), psychologue français;
 Frédéric Ghiglione (1973-), écrivain français.

Patronyme italien